Евге́ний Алекса́ндрович Беля́ев (, Ржев — 5 сентября 1964, Москва) — советский - (арабист), . Доктор исторических наук, почётный член АН Объединённой Арабской Республики. Один из авторов «Советской исторической энциклопедии».

Биография 
В 1922 году окончил Московский институт востоковедения. С 1924 года преподавал в этом Институте, позднее также в Военном институте иностранных языков и Высшей дипломатической школе МИД СССР. В 1945—1955 годах заведовал кафедрой истории стран Ближнего и Среднего Востока в Московском институте востоковедения. С 1951 года — научный сотрудник Института востоковедения АН СССР.

Награждён орденом «Знак Почёта».

Научное наследие 
Автор более 120 работ.

Книга «Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее средневековье» является фундаментальным трудом по ранней истории ислама (в 1969 году была издана на английском языке). Большое внимание уделял исследованию сектантских движений в исламе («Мусульманское сектантство»), изучению зарубежного исламоведения.

Вёл большую педагогическую работу.

В своей деятельности академические исследования сочетал с публицистикой.

Труды 
 Б. А. Тураев // Тр. / Московский ин-т востоковедения. — М., 1946. — Вып. 3.
 Образование арабского государства и возникновение ислама // Доклады советской делегации на XXIII Международном конгрессе востоковедов. — М., 1954.
 
 
 Луи Массиньон // Народы Азии и Африки. — 1963. — № 4.

Литература 
 Список основных опубликованных работ доктора исторических наук Е. А. Беляева [Составитель — С. Д. Милибанд] // Народы Азии и Африки. — 1965. — № 1.
 
 Лазарев М. Памяти выдающегося арабиста // Азия и Африка сегодня. — 1970. — № 11.
 Ланда Р. Г. Е. А. Беляев как арабист-исламовед и историк Востока // Ислам в истории народов Востока. — М., 1981.
 Ланда Р. Г. Е. А. Беляев и его вклад в науку о Востоке // Народы Азии и Африки. — 1986. — № 2.
 Ланда Р. Г. Талант ученого и учителя. Воспоминания о Е. А. Беляеве (1895—1964) // Слово об учителях. — М., 1988.
 Луцкая Н. С. Памяти Е. А. Беляева // Вопросы истории. — 1964. — № 12.
 Милибанд С. Д. Востоковеды России: Биобиблиографический словарь. — М., 2008. — Т. 1. — С. 135—136.
 Стацкевич Т. А. Е. А. Беляев и современное исламоведение // Ислам в истории народов Востока. — М., 1981.

Арабисты СССР
Арабисты Российской империи
Выпускники Московского института востоковедения
Преподаватели Московского института востоковедения
Преподаватели Дипакадемии МИД РФ
Сотрудники Института востоковедения РАН
Авторы энциклопедий и словарей